Valpalmas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valpalmas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Valpalmas (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar